Ра́дковка () — левый приток реки Удай, протекающий по Ичнянскому и Прилукскому районам Черниговской области Украины.

География 
Длина — 18 или 13 км. Площадь водосборного бассейна — 62,6 км².

Река берёт начало в селе Августовка Ичнянского района и течёт на юго-запад. Впадает в реку Удай (на 262-м км от её устья) на болоте Удай у села Радьковка Прилукского района.

Русло слабоизвилистое. В нижнем течении русло выпрямлено в канал (канализировано). В верхнем течении река пересыхает. На реке создано несколько прудов.

Пойма занята лесами (доминирование дуба и осины), частично заболоченными участками и лугами. Река (кроме приустьевой части) протекает по территории Ичнянского национального природного парка, созданного 21 апреля 2004 года с площадью 9665,8 га.

Впадают безымянные ручьи.

Населённые пункты 
Населённые пункты на реке (от истока к устью):

Ичнянский район
 Августовка
 Дзюбовка
 Буды
 Пелюховка

Прилукский район
 Радьковка

Примечания

Источники 
 

Притоки Удая
Реки Черниговской области